Collection double album - volume 2 - Aimer avant de mourir est un album compilation de la chanteuse Sheila, sorti en LP 33 tours en 1976, et réédité CD boitier métal le .

Liste des titres
 Aimer avant de mourir
 La colline de Santa Maria
 Ma vie à t'aimer
 Vive la terre
 Au milieu des nuages
 Julietta
 Tu es le soleil
 Il est tellement jaloux
 Long sera l'hiver
 Dans une heure
 Une petite pensée pour toi
 Love
 C'est le cœur
 Reviens je t'aime
 Love maestro please
 Oh mon Dieu qu'elle est mignonne
 Oui c'est l'amour
 La pluie
 Petite fille de français moyen
 La vamp
 Na na na
 L'agent secret
 J'adore
 Sheila la la

Production
 Édition Album original :
 Double 33 tours / LP Stéréo  Carrère 67017 sorti en 1976
 Cassette audio  Carrère 70107 sortie en 1976

 Réédition de l'album : 
 CD  Warner Music 5249806462 en boitier métal le .

Compilation de Sheila
Compilation musicale sortie en 1976